Jason Brown est un patineur artistique américain né le  à Los Angeles. Il participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, y remporte une médaille de bronze lors de l'épreuve par équipes et termine neuvième en individuel.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

 

Patineur artistique américain
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé de bronze olympique américain
Naissance à Los Angeles
Naissance en décembre 1994
Étudiant de l'université du Colorado à Colorado Springs
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022